Список стран — участниц Конвенции о запрещении химического оружия (КХО) включает в себя государства, которые подписали и ратифицировали либо присоединились к международному соглашению, запрещающему производство, накопление и применение химического оружия.

13 января 1993 года КХО была открыта для подписания. Фиджи стала первым государством, которое её ратифицировало (20 января 1993 года). Конвенция вступила в силу 29 апреля 1997 года, после того, как была ратифицирована 65 государствами. КХО была закрыта для подписания в предыдущий день. Страны, не подписавшие Конвенцию, могут к ней присоединиться.

Всего участницами Конвенции о запрещении химического оружия могут стать 196 стран, включая все 193 государства — члена ООН, а также Острова Кука, Ватикан и Ниуэ. По состоянию на июнь 2013 года 189 государств стали участниками Конвенции (наиболее недавно присоединившимся — 29 мая 2013 — является Сомали), кроме того, 2 государства подписали, но пока не ратифицировали КХО Для государств-участников ³Конвенция вступает в силу спустя 31 день после депонирования документа о ратификации или присоединения. По неофициальным данным, Тайвань также выполняет КХО посредством допуска инспекторов ОЗХО и внесения изменений в законодательство.. Страны — участницы КХО автоматически становятся членами Организации по запрещению химического оружия. Страны, на данный момент входящие в Исполнительный совет, выделены синим цветом.

Государства-участники

Государства, подписавшие, но не ратифицировавшие Конвенцию

Государства, не подписавшие Конвенцию

Примечания

Ссылки 
 Организация по запрещению химического оружия
 Центр по изучению проблем разоружения, энергетики и экологии при МФТИ
 Taiwan Chemical Weapons
 The Chemical Weapons Convention

Оружие массового поражения
Химическое оружие
Договоры об ограничении вооружений
Химическое разоружение
Списки стран
Запрещение химического оружия